A kráter szabályos alakú bemélyedés valamilyen szilárd test (leggyakrabban égitest) felszínén, melyet heves folyamatok hoznak létre.

 Becsapódási kráter
 Egyszerű kráter
 Elliptikus kráter
 Lepkeszárny-terítőjű kráter
 Penepalimpszeszt
 Monokli jégkráter
 Víz alatti becsapódási kráter
 Komplex kráter
 Vulkáni kráter
 Robbanási kráter

Lásd még 
 Kratér

Planetológia